Pierre Robert puede hacer referencia a:
Pierre Stephen Robert Payne (1911-1983), historiador y escritor inglés.
Pierre Robert Colas (1976-2008), antropólogo, arqueólogo y epigrafista alemán.
Pierre Robert, un queso francés elaborado a partir de leche de vaca.